Brioschi peut faire référence à :

, compagnie médicale italienne,
formule de Brioschi, une nuance de la courbure de Gauss créée par Francesco Brioschi.

Personnalités 

 Antonio Brioschi (fl. c.1725–1750), compositeur italien,
 Giuseppe Brioschi (1802-1858) peintre et scénographe italien, père de Carlo
 Carlo Brioschi (1826-1895), peintre et scénographe, fils de Giuseppe
 Francesco Brioschi (1824–1897), mathématicien italien,
  (1948- ), chanteur et compositeur italien.